Суттигенды () — упразднённое село в Теректинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана. Упразднено в 2020 г. Входило в состав Акжаикского сельского округа. Код КАТО — 276233500.

Население 
В 1999 году население села составляло 349 человек (168 мужчин и 181 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 194 человека (87 мужчин и 107 женщин).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Теректинского района